A cseh nagydíj volt a 2014-es MotoGP-világbajnokság tizenegyedik futama. A versenyt Brnóban rendezték augusztus 17-én.

A királykategória versenyét Dani Pedrosa nyerte, a Moto2-ben Esteve Rabat végzett az élen, míg a Moto3-ban Alexis Masbou diadalmaskodott.

MotoGP

Moto2

Moto3

Források 

Csehnagydíj
MotoGPcsehnagydíj2014